Richard Temple-Grenville (1797-1861) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. książę Buckingham i Chandos
 Richard Temple-Grenville (1823-1889) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. książę Buckingham i Chandos